Timiș är ett län (județ) i västra Rumänien med en yta på 8 697 km² och  invånare (år 2018). Residensstad är Timișoara. Länet är indelat i 2 municipiu, 8 städer och 85 kommuner.

Municipiu 
 Timișoara
 Lugoj

Städer 
 Sânnicolau Mare
 Jimbolia
 Recaș
 Buziaș
 Făget
 Deta
 Gătaia
 Ciacova

Kommuner

Demografi

Referenser

Externa länkar 

Rumäniens provinser